Leibitsch steht für:
 Leibitsch, deutscher Name des Orte Liboc (Kynšperk nad Ohří), Okres Sokolov, Tschechien
 Leibitsch, deutscher Name des Ortes Lubicz (Powiat Toruński) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern in Polen